24-я дивизия - наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 24-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 24-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование "24-я пехотная дивизия" с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование "24-я пехотная дивизия" с 1863 по 1918 год
 24-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (СССР)
 24-я стрелковая дивизия (2-го формирования) (СССР) 
 24-я пехотная дивизия (США)

Горные дивизии 
 24-я горнострелковая (пещерная) дивизия СС «Карстъегер»

Танковые дивизии 
 24-я танковая дивизия (вермахт)
 24-я танковая дивизия (СССР) (1941)
 24-я танковая дивизия (СССР/РФ) (1956—1993)

Ракетные дивизии 
 24-я гвардейская ракетная Гомельская ордена Ленина, Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия

Дивизии кораблей ВМФ 
 24-я дивизия кораблей охраны водного района (СССР)
 24-я дивизия подводных лодок (СССР)